2 miejscowości w Polsce: 
 Budziski – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Sztabin 
 Budziski – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Stawiski